Пугин — русская фамилия.

Известные носители 
 Пугин, Александр Вячеславович (1962—1982) — сержант ВС СССР, участник войны в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды (посмертно).
 Пугин, Алексей Анатольевич (род. 1987) — российский футболист.
 Пугин, Виталий Владимирович (род. 1978) — российский футболист и тренер.
 Пугин, Николай Андреевич (род. 1940) — президент ОАО ГАЗ, министр автомобильной промышленности СССР (1986), министр автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (1988).